Нордленд:

 Нордленд — тауншип в округе Лайон, Миннесота, США.
 Нордленд — тауншип в округе Эйткин, Миннесота, США.